Amato – az olaszországi Calabria egyik legrégebbi városa
Amato – olaszországi folyó